Летница може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 България
 Летница – град в област Ловеч
 Летница – село в Софийска област, община Драгоман
 Летница – община в област Ловеч

 Полша
 Летница – река, приток на Обра в Любушко войводство
 Летница – 2 села (Любушко и Западнопоморско войводство)
 Летница – квартал на Гданск

 Другаде
 Летница – село в Гърция, ном Ксанти, дем Мустафчово
 Летница – село в Косово, Гнилянски окръг, община Витина

Други 
 Летница – жена на Перун (в славянската митология)
 Salmo letnica – наименование на рибата Охридска пъстърва